Saretschje (kyrillisch Заречье) ist der Name folgender Orte in der Oblast Kaliningrad, Russland:

 Saretschje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk (Kaymen, Kaimen)
 Saretschje (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk (Pregelswalde)
 Saretschje (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk (Schwirgslauken, Herzfelde)
 Saretschje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk (Uszupönen, Uschupönen, Moorhof)

Saretschje steht für:
 Saretschje (Fatesch), Weiler in der Oblast Kursk in Russland, Rajon Fatesch
 Saretschje (Prjamizyno), Weiler in der Oblast Kursk in Russland, Rajon Prjamizyno
 Saretschje (Kirschatsch), Dorf in der Oblast Wladimir, Rajon Kirschatsch   

untergegangene Orte:
 Saretschje im Rajon Osjorsk (Stumbrakehmen, Ursfelde)
 Saretschje im Rajon Prawdinsk (Meisterfelde)